

Onomastica
 Petr – variante del nome proprio di persona Pietro

Persone
 Jakub Petr – calciatore ceco
 Radek Petr – calciatore ceco
 Vojtěch Petr – cestista cecoslovacco